San Pedro de Quemes (gemeente), een Boliviaanse gemeente
San Pedro de Quemes (plaats), een plaats in deze gemeente